Landsem ist der Familienname folgender Personen:

 Edvin Landsem (1925–2004), norwegischer Skilangläufer
 Eli Landsem (* 1962), norwegische Fußballspielerin und -trainerin